Smilin' Through est un film américain de Sidney Franklin avec Norma Talmadge, sorti en 1922.
 Smilin' Through est un film américain de Sidney Franklin avec Norma Shearer, sorti en 1932.
 Smilin' Through est un film américain de Frank Borzage avec Jeanette MacDonald, sorti en 1941.